IRX steht für:
 Interregio xpress, geplante Zuggattung der Österreichischen Bundesbahnen
 ICAO-Code für Aria Air

Siehe auch
 IRZ

Abkürzung